Лучший рок-артист (Best Rock) - жанровая номинаций на MTV Europe Music Awards. В номинацию попадают как сольные артисты, так и группы, работающие в жанре рок-музыки. Вручается с первой церемонии 1994 года. В 2002 году также вручали приз в  номинации Лучший хард-рок артист (Best Hard Rock). В 2007 и 2008 годах номинация назвалась Rock Out. Чемпион по количеству призов - группа Linkin Park (5). По 3 приза у Green Day и 30 Seconds to Mars.

MTV Europe Music Awards
Премии в области рок-музыки